Damasqueiro ou Prunus armeniaca  — árvore que produz o abricó ou damasco, da família Rosaceae
 Abricó-de-macaco — da família Lecythidaceae
 Abricó-do-pará — da família Clusiaceae
 Abricó-da-praia — da família Sapotaceae

 Abricots — comuna no Haiti

Desambiguação
Desambiguações de topônimos